Jesenice (Dugi Rat), naselje u općini Dugi Rat, Hrvatska
 Jesenice (Slovenija), naselje u Sloveniji
 Jesenice (Brežice, Slovenija), naselje u Sloveniji

Vidi i:
 Jasenica (razdvojba)
 Jasenice (razdvojba)
 Jesenica (razdvojba)